Васи́лий Гаври́лович Ти́хонов (15 июня 1909, Улень — 6 сентября 1976, Абакан) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (25.05.1959), Герой Советского Союза (16.09.1941).

Биография 
Родился в посёлке медного рудника Улень ныне Ширинского района Хакасии в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. После окончания 7-ми летней школы, работал забойщиком на шахте Анжерских каменноугольных копей.

Военная служба

Межвоенный период 
10 ноября 1930 года призван в РККА и зачислен красноармейцем в 41-й авиапарк Забайкальской группы войск в город Чита. В декабре направлен в 18-ю школу младших авиаспециалистов в г. Спасск Приморского края, по окончании которой с мая 1931 г. проходил службу мотористом в 40-й авиаэскадрилье 18-й авиабригады ВВС ОКДВА. В декабре был командирован на учебу в Военно-теоретическую школу ВВС РККА им. Краснознаменного комсомола в г. Ленинград. В июне 1932 г. переведен в 14-ю военную школу летчиков в г. Энгельс для прохождения практического курса полетов. В декабре 1933 г. назначен в 50-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью ВВС МВО в г. Воронеж, где проходил службу младшим летчиком и командиром корабля. В июле 1934 г. эскадрилья была передислоцирована на Д. Восток и вошла в состав 101-й авиабригады ВВС Забайкальской группы войск. В декабре 1936 г. переведен в 78-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью 67-й авиабригады ВВС ОКДВА, здесь он занимал должности командира корабля и отряда. В июле 1938 г. старший лейтенант  Тихонов был назначен пом. командира эскадрильи в 22-й авиаполк, входивший в состав ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии. С февраля 1939 г. временно командовал эскадрильей этого полка. В 1940 г. полк был переформирован в дальнебомбардировочный и вошел в состав 31-й смешанной авиадивизии. С 21 июня 1941 г. вместе с дивизией начал передислокацию на запад.

Великая Отечественная война 
В начале  войны полк в июле 1941 г. прибыл на Северо-Западный фронт в район ст. Бологое и оттуда участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов противника. В августе капитан  Тихонов командиром эскадрильи этого полка в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии ДБА совершил 3 успешных боевых вылета на Берлин, за что ему Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 515). В сентябре 1941 г. он вступил в командование 579-м отдельным дальнебомбардировочным авиационным полком Ставки ВГК. В декабре полк вошел в состав 17-й бомбардировочной авиадивизии и был переименован в 751-й авиаполк АДД. В марте 1942 г. за успешное выполнение боевых заданий командования полк переименован в 8-й гвардейский авиаполк ДД. В июне 1943 г. на базе полка была сформирована 8-я гвардейская авиадивизия АДД, а полковник  Тихонов назначен ее командиром. Части дивизии под его командованием обеспечивали наступательные операции Красной армии на орловском, белгородском, полтавском, брянском, рославльском и смоленском направлениях, а также наносили бомбовые удары на Ленинградском фронте по артиллерийской группировке противника в районе Беззаботное. В 1944 г. дивизия успешно действовала в Белорусской, Минской наступательных операциях, а также наносила бомбовые удары по военным объектам в Германии, Румынии, Польше и Венгрии. За успешное выполнение боевых заданий командования ее полки получили наименования «Рославльский» и «Ржевский» и были награждены орденами Красного Знамени, а самой дивизии присвоено наименование «Орловская». В феврале 1945 г. дивизия была переименована в 18-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Орловско-Будапештскую дивизию в составе 18-й воздушной армии ДА. Генерал Тихонов за годы войны выполнил 21 боевой вылет.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор авиации  Тихонов продолжал командовать этой дивизией. После ее расформирования с декабря 1946 г. исполнял должность зам. командира 73-й вспомогательной авиационной ордена Красной Звезды дивизии ДА. С августа 1947 г. командовал 2-й гвардейской бомбардировочной авиационной Севастопольско-Берлинской дивизией ДА. С декабря 1950 по октябрь 1952 г. находился на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по окончании которой назначен зам. командира 81-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса ДА. В августе 1953 г. временно командовал 15-й гвардейской тяжелобомбардировочной авиадивизией 43-й воздушной армии ДА, затем был зам. командующего и 1-м зам. командующего этой армии. С ноября 1960 г. генерал-лейтенант авиации В. Г. Тихонов — 1-й зам. командующего и член Военного совета 43-й ракетной армии. В мае 1962 г. он назначен начальником Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища. 

5 августа 1970 года уволен в запас. Жил в городе-герое Москве. Скончался 6 сентября 1976 года. Похоронен по его завещанию в городе Абакан.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (16.09.1941);
 два ордена Ленина (16.09.1941, 30.12.1956);
 орден Красного Знамени (17.05.1951);
 орден Суворова 2-й степени (29.05.1945);
 орден Кутузова 2-й степени (13.03.1944);
 орден Александра Невского (31.12.1942);
 орден Трудового Красного Знамени;
 два ордена Красной Звезды (в.т.ч. 30.04.1946); 
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944, за выслугу лет)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За взятие Берлина»
 другие медали СССР.

Память 
 Василий Гаврилович был почётным гражданином Черногорска.
 Его именем названы улицы в Черногорске и Абакане, а также международный аэропорт в окрестностях столицы Хакасии.

Примечания

Литература 
 
 
 . — С.535.

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Члены КПСС
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Почётные граждане Черногорска
Похороненные в Абакане